Daniel Nguyen (ur. 1990) – amerykański tenisista pochodzenia wietnamskiego
 Dan Nguyen (ur. 1991) – niemiecki hokeista na trawie
 Daniel Nguyen – amerykański aktor
 Danny Nguyen – amerykański pokerzysta